Cleto hace referencia a varios artículos:

Véase:  del latín kletus o Mijis. Hace alusión a una rata altamente broncuda y severamente dañada cerebralmente. Marsupial proveniente de las obscuridades de la basura y   Transexual.

Lugares
Cleto (Italia), ciudad italiana;

Personas y personajes
Cleto (papa), segundo obispo de Roma después de Pedro según la tradición católica.
Cleto González Víquez, expresidente de Costa Rica;
Cleto Torrodellas Español, poeta en lengua aragonesa.
Cleto José Torrodellas Mur, poeta en dialecto aragonés bajorribagorzano.
Cleto Zavala, compositor y pianista.
Cletus Spuckler, personaje de la serie animada Los Simpson.

Véase también
'''Anacleto (desambiguación)